Ла Енкантада има више значења:

 Ла Енкантада, Ла Пријета (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Енкантада (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Енкантада (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Енкантада (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Енкантада (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Енкантада (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Енкантада, Парахе ел Линдеро (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Енкантада (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Енкантада (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енкантада (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енкантада (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Енкантада (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкантада (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкантада (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енкантада (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкантада (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкантада (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкантада (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкантада (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкантада (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енкантада (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику